Mieth ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Mieth (1925–2011), deutsch-sorbischer Schauspieler
 Corinna Mieth (* 1972), deutsche Philosophin und Hochschullehrerin
 Dietmar Mieth (* 1940), katholischer Moraltheologe
 Friedrich Mieth (1888–1944), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie

 Hansel Mieth (1909–1998), deutsch-amerikanische Fotografin
 Kerstin Mieth (* 1972), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Michael Mieth († 1686; auch: Michael Miethen oder Michael Miethe), deutsch-österreichischer Hauptmann, Feuerwerker und Militärtechniker
 Nicole Mieth (* 1990), deutsche Schauspielerin